Wilson Delara é um empresário nascido em Curitiba e graduado em economia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Trabalhou alguns anos na fabricante de carrocerias Randon.

Fundou uma transportadora de cargas rodoviárias, transportadora esta que acabou por se fundir com a América Latina Logística, transformando Wilson Delara em um dos principais acionistas desta empresa.

Atualmente Wilson Delara é presidente do conselho da América Latina Logística.

Empresários do Paraná
Naturais de Curitiba
Alunos da Pontifícia Universidade Católica do Paraná